Comprensorio – in taluni ordinamenti amministrativi, associazione di comuni o villaggi afferenti a una medesima area territoriale
 nella provincia autonoma di Bolzano, sinonimo di comunità comprensoriale
 nella provincia autonoma di Trento, antico nome delle comunità di valle
 Comprensorio – nel diritto privato e in economia agraria, insieme di proprietà terriere tra loro limitrofe costituenti un consorzio di bonifica o un consorzio di miglioramento fondiario